Zkratka AAAS může znamenat:

 Americká akademie umění a věd (American Academy of Arts and Sciences)
 Americká asociace pro rozvoj vědy (American Association for the Advancement of Science)